Die Saison 2007/08 der Namibia Premier League fand zwischen dem 28. September 2007 und 12. Juli 2008 statt. Namibischer Fußballmeister wurden die Orlando Pirates aus Windhoek.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Quelle:

Torschützenliste

Weblinks 
 Pirates feiern ersten Titel seit Unabhängigkeit Allgemeine Zeitung, Windhoek, 14. Juli 2008
 Pirates are League Champions Namibia Premier League, 12. Juli 2008
 Orlando Pirates stehen kurz vorm Titel Allgemeine Zeitung, Windhoek, 7. Juli 2008

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08